Toponímia:
 Walker (Iowa)
 Walker (Louisiana)
 Walker (Minnesota)
 Walker (Missouri)
 Punta Walker o Pointe Walker muntanya entre les regions de l'Alta Savoia a França i de la Vall d'Aosta (Itàlia)
 Walker Mill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Walker Valley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Biografies:
Antonio Garrigues Walker (Madrid, 1934), advocat i polític espanyol
 Alick Walker (1925 - 1999), paleontòleg britànic 
 Dave Walker, pilot de curses automobilístiques australià 
Francis Walker (1809-1874) entomòleg britànic
Geoffrey J. Walker, lingüista, historiador i professor de la Universitat de Cambridge
George Arnott Walker Arnott (1799 – 1868), botànic escocès
George Herbert Walker Bush (1924), president dels Estats Units d'Amèrica (1989 -1993)
George Walker Bush (1946), President dels Estats Units (2001-2009)
James Walker (1897 - ?), ciclista sud-africà que va prendre part va prendre part en els Jocs Olímpics d'Anvers de 1920
Jim Walker (músic), flautista i educador estatunidenc
Joaquín Garrigues Walker (Madrid, 1933 - 1980), advocat i polític espanyol que fou diverses vegades ministre
John Ernest Walker (Halifax, 1941), químic anglès guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1997
John George Walker (Papakura, 1952), atleta de Nova Zelanda especialista en proves de mig fons
John James Walker (Londres, 1825 - Londres, 1900), matemàtic i president de la London Mathematical Society
Leroy Pope Walker (Huntsville, Alabama, 1817 - 1884), polític sudista
Mike Walker o Michael Walker, guionista de cinema i televisió
Paul Walker (1973), actor estatunidenc
Peter Walker pilot de curses automobilístiques anglès
Robert Walker o Robert Hudson Walker (Salt Lake City, 1918 - Los Angeles, 1951), cronista de ràdio i actor estatunidenc
Ryley Walker
 Miscel·lània:
 Jugador d'escacs de Walker, màquina que jugava a escacs creada pels germans Walker, de Baltimore, Maryland a la dècada de 1820 
 Nus Matthew Walker, nus que s'utilitza per evitar que l'extrem d'una corda es desfili 
 Model Robertson-Walker, mètrica solució de les equacions de camp d'Einstein que descriu un univers homogeni, isòtrop i en expansió o contracció 
 The Night Walker, pel·lícula estatunidenca dirigida per William Castle, estrenada el 1964